Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Solecki – polski geolog
 Bogusław Solecki – polski dziennikarz i komentator sportowy
 Dominik Solecki – polski futsalista
 Łukasz Solecki – rzymskokatolicki duchowny i wykładowca
 Wiktor Solecki – polski inżynier włókiennik